John Wilmot kan syfta på bland andra:

* John Wilmot, 2:e earl av Rochester (1647–1680), engelsk poet och hovman
 John Wilmot, 1:e baron Wilmot av Selmeston (1893–1964), brittisk politiker

Se även 
 John Eardley-Wilmot